Семён Кочубей:
 Кочубей, Семён Васильевич (1725—1779) — генеральный обозный Войска Запорожского и нежинский полковник.
 Кочубей, Семён Михайлович (1778—1835) — действительный статский советник, крупный благотворитель.